Walter Delle Karth ist der Name folgender Personen:

* Walter Delle Karth sen. (1911–2004), österreichischer Skisportler
 Walter Delle Karth jun. (* 1946), österreichischer Bobfahrer